

Uwagi 

Wisła Kraków